Según el contexto SR puede referirse a:
 Estroncio, elemento químico de la tabla periódica.
 Estereorradián, unidad derivada del SI que mide ángulos sólidos.
 Partido Socialista Revolucionario, partido político ruso activo a principios del siglo XX.
 Sveriges Radio, radio pública de Suecia.
 Saarländischer Rundfunk, organismo público de radio y televisión del estado federal alemán de Sarre.

Siglas